Il singolare del torneo di tennis WTA Marco Island 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Bonnie Gadusek che ha battuto in finale Pam Casale-Telford 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Kathy Jordan (semifinali)
 Bonnie Gadusek (Campionessa)
 Pam Casale-Telford (finale)
 Catarina Lindqvist-Ryan (terzo turno)
 Lisa Bonder-Kreiss (quarti di finale)
 Michelle Torres (secondo turno)
 Joanne Russell (secondo turno)
 Steffi Graf (terzo turno)

 Pascale Paradis-Mangon (primo turno)
 Jo Durie (primo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Kathy Horvath (primo turno)
 Mareen Louie-Harper (quarti di finale)
 Catherine Tanvier (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Marco Island 1985